

События 
 1 июня
 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
 В Швейцарии начал работу самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Его протяжённость составляет 57 километров.
 Правительство России смягчило условия эмбарго, наложенного на ввоз в страну продуктов из США, Канады, Австралии, а также государств Евросоюза, Украины и некоторых других стран Европы. Из-под запрета выведен ряд продовольственных товаров, предназначенных исключительно для производства детского питания.
 2 июня
 Нижняя палата парламента Германии поддержала резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского населения со стороны турок. Турция отозвала посла из Германии после резолюции о геноциде армян.
 В столице Венесуэлы Каракасе начались массовые беспорядки, вызванные острой нехваткой продовольствия и огромными очередями за продуктами питания.
 4 июня
 Беспрецедентно обильные осадки вызвали наводнения во Франции и в Германии. Уровень воды в Сене поднялся на 6,1 метра.
 5 июня
 В городе Актобе (Казахстан) произошёл захват оружейных магазинов и воинской части. В результате перестрелки 7 человек погибли, 38 человек ранены, 13 террористов были уничтожены.
 Во втором туре  в Перу победу одержал Педро Кучински.
 Во Франции закончился турнир Большого Шлема, в одиночном разряде среди мужчин победителем стал Новак Джокович, среди женщин — Гарбинье Мугуруса.
 8 июня
 ИЮПАК официально утвердил названия новых химических элементов: 113 элемент получил название нихоний (Nihonium, Nh), 115 — московий (Moscovium, Mc), 117 — теннесин (Tennessine, Ts), 118 — оганессон.
 Выпущен на свободу художник Пётр Павленский, который в рамках акции «Угроза» поджёг дверь здания ФСБ на Лубянке.
 Министерство спорта России опубликовало приказ, согласно которому киберспорт вносится в реестр официально признанных видов спорта.
 В результате стрельбы в торгово-развлекательном центре Тель-Авива погибли четыре человека, около двадцати ранено.
 9 июня
 В МИД Японии был вызван посол КНР в связи с появлением китайского фрегата у спорных островов Сэнкаку.
 10 июня
 «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол нового поколения «Илья Муромец», — первый за 45 лет корабль подобного класса.
 В Париже (Франция) начался чемпионат Европы по футболу (Франция).
 12 июня
 Массовое убийство в гей-клубе в Орландо стало крупнейшим по числу жертв в истории США с момента терактов 11 сентября 2001 года.
 На 70-й церемонии награждения премии «Тони» лучшей пьесой была названа «Люди», лучшим мюзиклом — «Гамильтон».
 В Киеве прошёл .
 13 июня
 В Катаре вынесен приговор гражданке Нидерландов. Девушка, которая в марте 2016 года была изнасилована гражданином Катара, была признана виновной в незаконной связи и приговорена к условному заключению, штрафу в 824 доллара и депортации.
 Корпорация Microsoft объявила о покупке социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn.
 Главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Хороший мальчик», режиссёра Оксаны Карас.
 14 июня
 Сборная России условно дисквалифицирована на ЧЕ-2016. Задержанные во Франции российские болельщики арестованы.
 Состоялся обмен осуждённых в России граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко на обвиняемых в сепаратизме Елену Глищинскую и Виталия Диденко.
 15 июня
 Физики из международных коллабораций LIGO и VIRGO второй раз в истории наблюдений зафиксировали гравитационные волны.
 Мэр Токио Ёити Масудзоэ подал в парламент префектуры официальное прошение об отставке в связи с обвинениями в нецелевом расходовании общественных средств.
 Свыше 400 человек были задержаны после массовых ограблений магазинов в городе Кумана в Венесуэле, инцидент произошёл после четырёхдневных беспорядков в городе на фоне нехватки продовольствия.
 16 июня
 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал имени бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.
 В Саратове из-за долгов за электричество были остановлены троллейбусы и трамваи.
 В Шанхае открылся первый Диснейленд в континентальном Китае.
 Верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за отзыв заявки на вступление в Евросоюз, поданной ещё в 1992 году.
 Была убита противница выхода Британии из Евросоюза, «восходящая звезда Лейбористской партии», член парламента Джо Кокс. Это первое за 26 лет политическое убийство в Великобритании.
 17 июня
 Совет Международной федерации лёгкой атлетики оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Федерация не допустила сборную России к участию в Олимпиаде.
 В Азербайджане впервые прошёл Гран-при Европы чемпионата «Формулы-1».
 18 июня
 Гибель 14 школьников на Сямозере.
 Компания Blue Origin произвела четвёртый испытательный пуск одной и той же ракеты New Shepard с суборбитальным кораблём.
 20 июня
 На острове Крит начал работу Православный собор. Отказались участвовать в Соборе Русская, Грузинская, Антиохийская и Болгарская православные церкви; Американская церковь не приглашалась.
 22 июня
 В Индии с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота успешно произведён запуск ракеты-носителя PSLV-C34 с 20 спутниками на борту.
 23 июня
 В Великобритании и Гибралтаре прошёл референдум о членстве Британии в ЕС, большинство участников которого проголосовало за выход из ЕС.
 Повстанцы леворадикальной организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) и правительство этой страны заключили историческое соглашение о прекращении огня после более чем 50 лет войны
 Сильнейший ураган в восточной китайской провинции Цзянсу унёс жизни 78 человек, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.
 24 июня
 Д. Кэмерон пообещал уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
 25 июня
 КНР прекратило общение с новыми властями Тайваня, так как те отвергли принцип «одного Китая».
 Представитель Великобритании в Еврокомиссии лорд Джонатан Хилл заявил о своей отставке в связи с итогами референдума о выходе Британии из ЕС.
 26 июня
 Закончилась десятилетняя реконструкция Панамского канала, в результате расширения его пропускная способность увеличилась вдвое.
 В Испании прошли досрочные парламентские выборы, в которых победила правящая правая Народная партия под предводительством премьер-министра Мариано Рахоя.
 27 июня
 Министр обороны Грузии Тина Хидашели подписала указ об отмене призыва в армию.
 Кремль заявил, что Эрдоган извинился за сбитый Су-24.
 28 июня
 В Лондоне состоялся первый митинг против «Брексита».
 Лейбористы выразили недоверие лидеру Джереми Корбину.
 Нападение на аэропорт Стамбула: погибли 43, ранены 94 человека.
 29 июня
 Президент России Владимир Путин поручил правительству снять административные ограничения в туризме в отношении Турции.
 В Монголии на выборах в Великий государственный хурал (парламент) с огромным преимуществом побеждает крупнейшая оппозиционная партия страны.
 Решением министра обороны России Сергея Шойгу отстранены от занимаемых должностей командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Кравчук и начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Попов, уволены ещё 50 адмиралов и капитанов первого ранга Балтфлота.
 30 июня
 Борис Джонсон отказался выдвигаться на пост премьера Британии.
 Армения ратифицировала договор об объединённой системе ПВО с Россией.
 В Кабуле при взрыве погибли 40 выпускников полицейской академии.
 Канада возьмёт на себя командование одним из четырёх батальонов быстрого реагирования НАТО, которые альянс разместит в Польше и странах Балтии.

См. также

Примечания